Bair, családnév

Települések 
 Észak-Macedónia
 Bair, Bitola városnegyede Pelagonia régióban

 Horvátország
Bair, falu Novszka községben, Sziszek-Monoszló megyében